Penalves (anteriormente Penalva e mais antigamente Penalva de Regufe) é um bairro da cidade da Póvoa de Varzim na parte Matriz/Mariadeira.

Penalva é um nome de raiz celta pen que dá «penha» com o qualitativo «alva», ou seja, pedra alva. No século XVII, a variante Penalves deverá  ter sido introduzida.

Penalves localiza-se na parte sul da parte Matriz/Mariadeira, entre o Bairro de Regufe e o Bairro da Matriz.

Bairros da Póvoa de Varzim